Stunts (также известна под названием 4D Sports: Driving) — компьютерная игра в жанре автосимулятора, разработанная компанией Distinctive Software, Inc.. Издателем игры выступила компания Brøderbund и позже Mindscape , релиз в США состоялся в 1990, в Англии в 1991 году. Изначально игра была выпущена для IBM PC, позже портирована на Amiga.
Игроку предоставляется возможность участвовать в гонках, совершая каскадёрские трюки. Важной особенностью игры является встроенный редактор, который позволяет пользователю создавать новые трассы или изменять существующие.

Сравнение с аналогами 
Игра была выполнена явно под влиянием Hard Drivin и Stunt Driver. Тщательно прорисованные кокпиты автомобилей напоминали ранние игры серии Test Drive от Accolade.

Игровой процесс 
Перед стартом игры игроку нужно выбрать трассу и одного оппонента, либо игру на время. Все оппоненты (6 человек: Bernie "Squealin'" Rubber, Herr Otto Partz. Joe "Smokin'" Stallin, Cherry Chassis, Helen Wheels, Skid Vicious) обладают разным мастерством и стилем вождения. Игровая зона ограничена большим полем, окруженный забором. Нужно первым прийти к финишу, избегая столкновений с препятствиями или соперником.
В случае аварии игрок или оппонент выбывает из гонки и победа автоматически переходит к оставшемуся участнику.

Игровой движок 
В игре представлен 3D-движок с плоским затенением без текстур, он использует полигональную графику для большинства объектов, в том числе деревьев и дорожных знаков. Разрешение экрана 320 х 200, 256 цветов. Игра имеет относительно развитый псевдо-физический движок для своего времени, который может имитировать избыточную и недостаточную поворачиваемости, сцепление с дорогой зависит от скорости и типа дорожного покрытия: обычная дорога с твердым покрытием, грунтовым, скользким (зимним), трава (съехав с дороги).
Есть четыре доступные камеры во время игры и просмотра геймплея.
Игра включает в себя стандартную для своего времени защиту от копирования: каждый раз после запуска программы игрок должен найти нужное слово в фирменном печатном руководстве. Если игрок не может сделать это в течение трех раз - игра запустится как обычно. Однако через несколько секунд после начала гонки  машина игрока взорвется (как при столкновении), а игра вернется в главное меню.

Автомобили 
В игре 11 автомобилей, их можно выбирать как для игрока, так и для соперника.  Коробка передач автоматическая или механическая.
 Acura NSX
 Audi Quattro Sport
 Chevrolet Corvette ZR1
 Ferrari 288 GTO
 Jaguar XJR-9 IMSA
 25th Anniversary Lamborghini Countach
 Lamborghini LM002
 Lancia Delta HF Integrale 16v
 Porsche 962 IMSA
 Porsche 911 Carrera 4 (the 964 version)
 Porsche March IndyCar

Трассы 
Трассы включают в себя обычное асфальтовое покрытие(серый цвет), грунтовое (коричневый цвет) и зимнее(белого цвета).

Редактор трасс 
Помимо встроенных в игру трасс игра предоставляла редактор трасс, с помощью которого игрок мог создать свою трассу или изменить уже существующие.

Клоны и аналоги 

 Ultimate Stunts — кроссплатформенный свободный и бесплатный клон, распространяемый на условиях GNU GPL. Использует OpenGL.

Примечания

Ссылки 
Английский сайт Stunts где можно найти все версии игры, треки и т.д. 

Автосимуляторы
Компьютерные игры 1990 года
Игры для DOS
Компьютерные игры, разработанные Distinctive Software